A molotov szó utalhat az alábbiakra:

 Vjacseszlav Mihajlovics Molotov, szovjet politikus
 Molotov-koktél, gyújtópalack
 Molotov–Ribbentrop-paktum, 1939